Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женщин 2016  — баскетбольный турнир среди женщин, в котором приняли участие 12 национальных команд, 5 из которых получили право выступления в баскетбольном турнире Летних Олимпийских игр 2016 года. Отборочный турнир прошел с 13 по 19 июня. Место проведения — Франция.

Франция, Испания, Турция, Китай, Белоруссия квалифицировались на Олимпийские игры.

Формат 
Пять лучших команд получат место на баскетбольном турнире летних Олимпийских игр 2016, который пройдёт с 6 по 21 августа 2016 года. Формат олимпийского квалификационного турнира среди женщин подразумевает четыре турнира, в каждом из которых участвует три команды. Первые две команды подгрупп выходят в четвертьфинал турнира. Победители четвертьфиналов попадают на баскетбольный турнир летних Олимпийских игр 2016 года среди женщин, а проигравшие играют полуфинал и финал за последнее место.

Выбор места проведения 
26 ноября 2015 ФИБА сообщила, что Испания и Франция выразили желание провести у себя олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женщин 2016. Крайний срок приёма заявок на проведения турнира был назначен на 11 ноября. 19 января 2016 года на Исполкоме ФИБА в Мисе (Швейцария) было принято решение, турнир будет проводить Франция.

Квалификация

Посев 
Команды были посеяны по трём корзинам. Жеребьёвка состоялась 26 января 2016 года в Мис, Швейцария в штаб-квартире ФИБА.

Групповой раунд

Группа A 

|}

Группа В 

|}

Группа С 

|}

Группа D 

|}

Финальный раунд

Сетка

Четвертьфинал

Полуфинал

Матч за 5-е место

Итоговая таблица

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2016 — квалификация
 Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди мужчин 2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира